Powlesland ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Powlesland (1875–1941), britischer Cricketspieler
 Dominic Powlesland (* 1954), britischer Archäologe

Powlesland steht für:

 Powlesland and Mason, britisches Eisenbahnunternehmen